Capital City (fictieve plaats), een fictieve stad uit de animatieserie “The Simpsons”
Capital City (film), een televisiefilm uit 2004
Capital City (televisieserie), een Britse tv-serie van Euston Films